Керімов (, ) — тюркське прізвище. Жіноча форма — Керімова.

Відомі носії:
 Керімов Алі Айдинович (* 1973) — військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Керімов Алім Мухтарович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Ікрам Керімов () — радянський і азербайджанський вчений-геофізик.

Примітки 

Тюркські прізвища